Zygmunt Ludwik Tomaszewski (1886-) – działacz niepodległościowy, oficer
 Zygmunt Bończa-Tomaszewski (1905-1976) – aktor i reżyser teatralny